Kunstmatige inseminatie bij de mens
 Kunstmatige inseminatie bij dieren